Bitwa pod Kiesią (1210)
 Bitwy pod Kiesią (1577–1578)
 Bitwa pod Kiesią (1601)
 Bitwa pod Kiesią (1626)
 Bitwa pod Kiesią (1919)